O’Meara ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew P. O’Meara (1907–2005), US-amerikanischer Offizier, General der US Army 
 Barry Edward O’Meara (1786–1836), irischer Arzt
 Brian O’Meara (* 1976), irischer Rugby-Union-Spieler
 Carroll Timothy O’Meara (1943–2007), US-amerikanischer Filmeditor
 Dermod O’Meara, irischer Mediziner und Dichter
 Edmund O’Meara (1614–1681), irischer Physiologe
 Edward Thomas O’Meara (1921–1992), Erzbischof von Indianapolis
 Frank O’Meara (1853–1888), irischer Künstler
 John O’Meara (1929–2011), irischer Rugby-Union-Spieler
 John Baptiste O’Meara (1852–1926), US-amerikanischer Politiker
 Mark O’Meara (* 1957), US-amerikanischer Profigolfer
 Patrick O’Meara (* 1947), Professor für Russisch und russische Geschichte an der Durham University
 Ryan O’Meara (* 1984), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Timothy O’Meara (1928–2018), US-amerikanischer Mathematiker

O’Meara ist der Mittelname von:
 Jane O’Meara Sanders (* 1950), amerikanische Sozialarbeiterin, Ehefrau von Bernie Sanders